Der Name UBS Arena bezieht sich auf folgende Artikel.

 UBS Arena (New York): Neue Halle der New York Islanders, die 2021 eröffnet werden soll
 UBS Arena (Schweiz): Public-Viewing-Arenen in der Schweiz während der Fußball-Europameisterschaft 2008